La XVIII Universiade invernale (1997년 동계 유니버시아드) si è svolta dal 24 gennaio al 2 febbraio 1997 a Muju, in Corea del Sud.

Medagliere

Podi

Collegamenti esterni 
 

Universiade invernale
 18